gromada Witoszów Dolny (1954–1961)
 gromada Witoszów Dolny (1962–1972)